Savigné est un toponyme qui peut désigner les communes française suivantes :

 Savigné, commune française du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Savigné-l'Évêque, commune française du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire ;
 Savigné-sous-le-Lude,  commune française du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire ;
 Savigné-sur-Lathan, commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

'Savigné est un nom de famille notamment porté par : 
 Ennemond-Joseph Savigné, (1834–1906), auteur et éditeur français

Voir aussi 

 Yargelis Savigne (1984 - ), athlète cubaine spécialiste du saut en longueur et du triple saut